Helicina (geslacht), een geslacht van weekdieren
 Helicina (onderorde), een onderorde van weekdieren